Roucourt (België), een deelgemeente van de Waalse stad Péruwelz
Roucourt (Frankrijk), een gemeente in het Franse Noorderdepartement